Альмухаме́тово — топоним в России:

 Альмухаметово — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги.
 Альмухаметово — деревня при станции в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.
 Альмухаметово — деревня в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.